Pleurogonium är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1864. Pleurogonium ingår i familjen Paramunnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Pleurogonium